Slovo Pevensie je příjmení šesti fiktivních postav v Letopisech Narnie.
 Petr Pevensie
 Zuzana Pevensieová
 Edmund Pevensie
 Lucinka Pevensie
a jejich rodiče.